Gresch ist der Familienname folgender Personen:

 Franz-Josef Gresch
 Steffen Gresch (* 1965), deutscher Vortragskünstler, Schauspieler und Autor